Deze lijst bevat de 90 grootste steden naar inwonertal (peildatum 2016). In deze lijsten zijn alleen de inwoners binnen de juridische of politieke stadsgrenzen meegenomen, dus niet de inwoners in de agglomeratie, het stedelijk gebied of in de voorsteden.

Zie ook 
 Lijst van grootste metropolen